Ваутер Толедо (; 17 мая 1944 года, Гаага — 21 июля 2018) — фигурист из Нидерландов, участник зимних Олимпийских игр 1964 года.

Дважды чемпион Нидерландов среди юниоров, затем (в 1958—1964 годах) семь раз подряд чемпион Нидерландов в мужском одиночном катании.

Первый нидерландский фигурист, принявший участие в чемпионатах Европы. По окончании карьеры работал тренером.

Спортивные достижения 

* WD = Снялся с соревнований из-за травмы

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1964

Примечания 

Фигуристы Нидерландов